Turniej par mieszanych w curlingu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 odbył się między 2 a 8 lutego 2022 na lodowisku przygotowanym w Pływalni Olimpijskiej. W turnieju wzięło udział 10 reprezentacji, łącznie 20 zawodników. Tytułów mistrzowskich z 2018 bronili Kanadyjczycy.

Drużyny rozegrały rundę każdy z każdym. Do rundy finałowej awansowały cztery najlepsze zespoły. W półfinale rywalizowały 1. przeciwko 4. oraz 2. przeciwko 3. drużynie. Zwycięzcy tych spotkań zmierzyli się w finale, przegrane ekipy spotkały się w meczu o brązowe medale.



Kwalifikacje

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po zakończeniu Round Robin

Sesja 1. 
2 lutego 2022; 20:05

Sesja 2. 
3 lutego 2022; 9:05

Sesja 3. 
3 lutego 2022; 14:05

Sesja 4. 
3 lutego 2022; 20:05

Sesja 5. 
4 lutego 2022; 8:35

Sesja 6. 
4 lutego 2022; 13:35

Sesja 7. 
5 lutego 2022; 9:05

Sesja 8. 
5 lutego 2022; 14:05

Sesja 9. 
5 lutego 2022; 20:05

Sesja 10. 
6 lutego 2022; 9:05

Sesja 11. 
6 lutego 2022; 14:05

Sesja 12. 
6 lutego 2022; 20:05

Sesja 13. 
7 lutego 2022; 9:05

Play-off

Półfinały 
7 lutego 2022; 20:05

Mecz o 3. miejsce 
8 lutego 2022; 14:05

Finał 
8 lutego 2022; 20:05

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Bibliografia 
 Serwis olimpijski Światowej Federacji Curlingu
 

Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022